Серия B Италии в сезоне 2021/2022 () — 90-й розыгрыш второго по силе дивизиона в системе футбольных лиг Италии. В соревновании принимает участие 20 клубов: 13 из прошлого розыгрыша серии B, 3 худших клуба Серии А сезона 2020/2021, а также 4 лучших клуба из Серии С 2020/21.

Клубы-участники

Изменения в таблице

Вышедшие в Серию B 
Повысились из Серии C 2020/2021
 «Комо»
 «Перуджа»
 «Тернана»
 «Алессандрия»

Выбыли из Серии A 2020/2021
 «Беневенто»
 «Кротоне»
 «Парма»

Выбывшие из Серии B 
Повысились в Серию A 2021/2022
 «Эмполи»
 «Салернитана»
 «Венеция»

Выбыли в Серию C 2021/2022
 «Реджана»
 «Пескара»
 «Виртус Энтелла»
 «Кьево» (признан банкротом и расформирован)

Региональное представительство

Турнирная таблица 
 

По окончании регулярного чемпионата команды, занявшие места с 5 по 8, определяют пару сильнейших в одноматчевом противостояниях, которые, в свою очередь, сыграют по два матча с командами, что заняли места 3 и 4, после чего состоится финал из двух матчей за повышение в серию A.

Предварительный раунд

Полуфиналы

Первые игры

Вторые игры

Финал

Первая игра

Вторая игра

Плей-офф на выбывание 
Команды, занявшие места 16 и 17, играют два матча за право остаться в серии B на следующий сезон. Команда, занявшая более высокое место, играет дома в ответном матче.

Первая игра

Вторая игра

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт чемпионата

2021/2022
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2021/2022